Kristallkopf kan syfta på följande platser:

Österrike 

 Ochsenbug, bergstopp, Tyrolen, Politischer Bezirk Lienz, 
 Kristallkopf (bergstopp i Österrike), Kärnten, 

Robotskapade Österrikeförgreningar